Couto je portugalský výraz pro feudální panství. Je používán jako vlastní jméno (také ve zdrobnělé podobě Coutinho). 

zeměpisný název
 Couto de Magalhães de Minas, město v Brazílii
 Couto Misto, neutrální území na hranici mezi Španělskem a Portugalskem
 Estádio Major Antônio Couto Pereira, fotbalový stadion v Brazílii

příjmení 
 André Couto (* 1976), macajský automobilový závodník
 Anil Couto (* 1954), indický arcibiskup
 Diogo do Couto (1542–1616), portugalský historik
 Emanuel Couto (* 1973), portugalský tenista
 Fernando Couto (* 1969), portugalský fotbalista
 Kurt Couto (* 1985), mosambický atlet
 Mia Couto (* 1955), mosambický spisovatel